Tricladiospora är ett släkte av svampar. Tricladiospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tricladiospora